Ларраун ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 107,97 км². Население – 1071 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Larraún
 Larráun

Муниципалитеты Наварры